Verzahnung steht für:
 Verzahnung, eine Verbindungsart und Formgebung in der Technik
 Okklusion (Zahnmedizin), ein Begriff aus der Zahnmedizin
 Verzahnung mit dem Feind, im Militärwesen

Siehe auch:
Zähnung von Briefmarken